Ljachovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Ljachovo (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina Baltjik, 
 Ljachovo (distrikt i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Pazardzjik,